Le terme boîte noire peut renvoyer à :

Transports 
 Boîte noire ou enregistreur de vol, en aéronautique, désigne un ensemble constitué de deux boîtes métalliques de couleur orange dont l'une contient « l'enregistreur des données de vol » et l'autre « l'enregistreur des conversations et bruits du cockpit » ;
 Boîte noire, dans le domaine maritime, désigne un enregistreur de données du voyage ;
 Boîte noire, dans le domaine routier, désigne un enregistreur de données d'accident ;

Arts et média

Albums 
 Boite noire, un album de Ferré Gola & Les Gaulois, sorti le ,
 Boîte noire, la bande originale du film Boîte noire, composée par Philippe Rombi,
 Boîte noire, un album du groupe Take a Mic, sorti en 2017,
 Boîte noire, premier album du trio FUR, en 2021.

Chansons 
 Boite noire, une chanson de Ferré Gola sur l'album du même nom en 2013,
 Boîte noire, une chanson de Columbine sur leur album Adieu, au revoir en 2019.

Cinéma et télévision 
 Boîte noire, un film de Yann Gozlan sorti en 2021,
 Boîte noire (Boeing 747), épisode n°9 de la première saison de la série Calls en 2017,
 Group/Boîte Noire, une société française de production cinématographique, ayant coproduit Réalité de Quentin Dupieux en 2014.

Autres 

Le test de la boîte noire, en programmation informatique et en génie logiciel, est une méthode utilisée pour tester un programme, par opposition à la boite blanche;
Boîte noire, la représentation d'un système sans considérer son fonctionnement interne, que ce soit un objet mécanique ou électronique, un organisme, une personne, un mode d'organisation sociale, ou tout autre système ;
Boîte noire, au théâtre, une salle vide et neutre, entièrement modulable au gré des artistes (emplacement du public, dispositif de la scène), par opposition par exemple à une salle à l'italienne.

Voir aussi

Références 

Homonymie de titre